świecznica (Artomyces) – rodzaj grzybów
 świecznica (Ceropegia) – rodzaj roślin